Hier sind die Onkelz () — десятый студийный альбом немецкой рок-группы Böhse Onkelz, вышедший в 1995 году, первый альбом, вышедший после того как вокалист группы Кевин Рассел прошёл курс лечения от наркотической зависимости.

Список композиций 
 «Hier sind die Onkelz» — 4:37
 «Finde die Wahrheit» — 4:03
 «Danke für nichts» — 3:39
 «Ich» — 3:49
 «Nichts ist für immer da» — 5:27
 «Wer nichts wagt, kann nichts verlieren» — 3:42
 «Ich mache was ich will» — 5:53
 «Du kannst alles haben» — 3:46
 «Viel zu jung» — 3:58
 «Das Problem bist Du» — 3:51
 «Laßt es uns tun» — 3:15
 «H» — 3:00

Участники записи 
 Кевин Рассел (вокал)
 Штефан Вайднер (бас-гитара)
 Маттиас Рёр (гитара)
 Петер Шоровски (ударные)

Примечания